

Прохладний — місто, Прохладненський район, Кабардино-Балкарія
 Прохладний — селище, Білоярський міський округ, Свердловська область